Виталий Карамнов:
 Карамнов, Виталий Витальевич (род. 1989) — российский хоккеист.
 Карамнов, Виталий Владимирович (род. 1968) — советский и российский хоккеист.